Фатейково — название населённых пунктов в России:

 Фатейково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Фатейково — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.